Kazanów est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Kazanów, dans le powiat de Zwoleń 
 du village de Kazanów, chef-lieu de cette gmina

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 du village de Kazanów